Парна́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Парнак — в департаменте Эндр.
 Парнак — в департаменте Ло.